Parkdale kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Parkdale (del av en befolkad plats), Victoria,

USA 

 Parkdale, Arkansas, ort, Ashley County, 
 Parkdale, Missouri, ort, Jefferson County, 
 Parkdale, Michigan, ort, Manistee County, 
 Parkdale, Oregon, ort, Hood River County,